Ла Карера има више значења:

 Ла Карера (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Карера (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карера (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карера (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Карера (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Карера (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карера (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карера, Ла Перла (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Карера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Карера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику